Adder (engl. adder ‚Addierer‘ bzw. ‚Kreuzotter‘) steht für:
 Armstrong Siddeley Adder, Strahltriebwerk von Armstrong Siddeley
 AA-12 „Adder“, russische Luft-Luft-Rakete, siehe Wympel R-77